Пётр Петрович Зарубин (1925—2003) — советский учёный в области ядерных реакций, профессор ЛГУ.

Родился в 1925 году, место рождения по современному административному делению Липецкая область, Долгоруковский район, с. Б. Колодец. Учился в школе в Ленинграде.

Блокадник. С 1 сентября 1942 г. — ученик, механик-сборщик, член комсомольско-молодежной бригады, изготовлявшей прицелы для минометов. С января 1943 г. — красноармеец-зенитчик, оператор по азимуту на станции орудийной наводки (СОН) 192-го зенитно-артиллерийского полка.

Затем (с сентября 1943-го) служил в охране одного из важных объектов Ленинграда, с разрешения командования продолжил учебу в школе рабочей молодежи, и в августе 1945 г. окончил 10-й класс.

С сентября того же года на физфаке ЛГУ: студент (1945—1950), аспирант (1950—1953), ассистент кафедры (1953—1955), старший научный сотрудник, с 1956 г. заведующий циклотронной лабораторией,

, с 1987 г. одновременно зав. кафедрой ядерных реакций.

Кандидат (1955), доктор (1986) физико-математических наук, профессор (1986).

Автор более 220 научных трудов.
Под его руководством запущены первые циклотроны Р-7 (1957) и У-120 (1963).

Сочинения:
 Особенности рассеяния протонов околобарьерных энергий на ядрах среднего атомного веса : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.04.16. — Ленинград, 1984. — 484 с. : ил.
 Радиоактивность : Учеб. пособие / П. П. Зарубин; Санкт-Петербург. гос. ун-т. — СПб. : СПбГУ, 1993. — 93 с. : ил.; 19 см; ISBN 5-87403-013-1
 Р.Миху, П. П. Зарубин, Ю. А. Александров, М. В. Апрелев, Доклад на ХХ1У совещание по ядерной спектроскопии и структуре ядра, Харьков, 1974 год.

Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 Бережной А. Ф. Они сражались за Родину: Универсанты в годы войны и в послевоенные годы. Вып. 2. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1995. С. 60-62.
 https://www.andreyolegovich.ru/edu/nucl/chair_history.php
 https://www.citywalls.ru/house24735.html?s=46jlnflo7tsf1kmqahjg5bjps3
 https://pobeda.spbu.ru/museum/item/155-zarubin-petr-petrovich-1925-2003.html
 https://1418museum.ru/heroes/25617984/
 https://pamyat-naroda.su/person/officers/8478165